

События 

 Столетняя война: освобождение Парижа французскими войсками.
 Неудачная осада Роксборо шотландскими войсками Якова I.
 Первое упоминание о городе Кишинёв.
 Убийство Энгельбректа Энгельбректссона, временное восстановление власти Эрика Померанского в Швеции.
 Крестьянское восстание в Норвегии.
 1436—1437 — Король Чехии Сигизмунд Люксембург (вторично).
 1436—1449 — Император Китая Ин-цзун.

Наука

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1436 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1436 году

См. также